Moston (Cheshire East), een plaats in het Engelse graafschap Cheshire in het district Cheshire East
 Moston (Cheshire West and Chester), een plaats in het Engelse graafschap Cheshire in het district Cheshire West and Chester